Писто́не () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пистоне, Алессандро (род. 1975) — итальянский футболист.
 Пистоне, Анита (род. 1976) — итальянская легкоатлетка.
 Пистоне, Джозеф Доминик (Донни Браско; род. 1939) — специальный агент ФБР.